Julius Bettinger ist der Name folgender Personen:

* Julius Bettinger (Mediziner) (1802–1887), deutscher Mediziner 
 Julius Bettinger (Fabrikant) (1847–??), deutscher Unternehmensgründer 
 Julius Bettinger (Radsportler) (1881–1966), deutscher Radsportler und Erfinder